Blättler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Remigi Blättler (1871–1938), Schweizer Politiker
 Christine Blättler (* 1967), Schweizer Philosophin
 Franz Joseph Blättler (1766–1827), Schweizer Politiker

 Kaspar Blättler (1791–1872), Schweizer Politiker

 Rolf Blättler (* 1942), Schweizer Fußballspieler
 Rudolf Blättler (1841–1910), Schweizer Maler
 Stefan Blättler (* 1959), Schweizer Jurist und Bundesanwalt
 Tim Blättler (* 1994), niederländischer Fußballspieler
 Tobias Blättler (* 1981), Schweizer Automobilrennfahrer   
 Valentin Blättler (1837–1911), Schweizer Politiker
 Werner Blättler (1905–1989), Schweizer Politiker